Ydroússa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ydroússa (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Ydroússa (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar